Osoby:
 Aleksei Belov – estoński piłkarz nożny
 Samuel Belov – amerykański skrzypek

Zobacz też:
 Beloff
 Below